Novate est le nom de deux communes italiennes :
 Novate Mezzola, dans la province de Sondrio ;
 Novate Milanese, dans la province de Milan ;